«Музей восковых фигур» () — американский фильм ужасов, снятый в 1988 году режиссёром Энтони Хикоксом. Фильм был отмечен наградами фестивалей фантастических фильмов в Брюсселе и Авориазе, а также был номинирован на кинопремию «Сатурн».

Сюжет 

Неизвестно откуда в городе появляется музей восковых фигур, в котором собраны самые страшные монстры в истории мистики. В музее восковых фигур можно увидеть 18 экспозиций, центральными героями которых являются: граф Дракула, Призрак Оперы, ведьма, маркиз де Сад, оборотень, мумия, жрец вуду, зомби, убийца с топором, человек-невидимка, монстр Франкенштейна, «стручок» из фильма «Вторжение похитителей тел», демонический малыш из фильма «Оно живо», инопланетный монстр, цирковой урод Человек-кобра, Джек-Потрошитель, мистер Хайд и Гуль.

Зловещий хранитель музея приглашает группу школьников, модерновых припанкованных подростков, на презентацию открытия музея, которая должна состояться ровно в полночь. Придя в музей, они обнаруживают «неполноценность» коллекции — некоторым восковым миниатюрам не хватает героев.

В ролях 

 Зак Гэллиган — Марк Лофтмор
 Дебора Форман — Сара Брайтмен
 Мишель Джонсон — Чайна Уэбстер
 Дана Эшбрук — Тони
 Майка Грант — Джонатан
 Эрик Браун — Джеймс
 Клэр Кэри — Джемма
 Дэвид Уорнер — Дэвид Линкольн, хозяин музея
 Патрик Макни — сэр Уилфред
 Михай Месарош — Ганс, слуга в музее
 Джек Дэвид Уокер — Малыш, слуга в музее
 Чарльз Маккоэн — инспектор Робертс
 Дж. Кеннет Кэмпбелл — Маркиз де Сад
 Майлз О’Киффи — Граф Дракула
 Джон Рис-Дэвис — Оборотень (Антон Уэббер)
 Дженнифер Бэсси — миссис Лофтмор

Награды и номинации 
 1989 — Приз в номинации «страх» кинофестиваля фантастических фильмов в Авориазе
 1990 — Номинирован на кинопремию «Сатурн» в четырёх номинациях: «лучший фильм ужасов», «лучший режиссёр» (Энтони Хикокс), «лучший грим», «лучшие костюмы».

См. также 
 Музей восковых фигур 2: Затерянные во времени (фильм)

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы Энтони Хикокса
Фильмы об оборотнях
Фильмы о Дракуле
Фильмы на английском языке
Маркиз де Сад
Фильмы США 1988 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы о серийных убийцах
Молодёжные фильмы